Kardia bezeichnet:
 in der Anatomie
 den griechischen Fachbegriff (καρδία) für das Herz
 die eingedeutschte Form von lat. Cardia für den Mageneingang (Cardia ventriculi), vor allem in Wortzusammensetzungen wie Kardiadrüsen, siehe Cardia
 die thrakische Stadt Kardia, gelegen nördlich vom heutigen Gelibolu, siehe Lysimacheia (Thrakien)
 das stillgelegte griechische Kraftwerk Kardia

Kardia ist der Name folgender Personen:
 Eumenes von Kardia (362/361 v. Chr. – 316 v. Chr.), Sekretär Alexanders des Großen